Женская национальная сборная Шотландии по футболу () представляет Шотландию на международной арене женского футбола. С 1998 года контролируется Шотландской футбольной ассоциацией (SFA).

Сборная Шотландии впервые квалифицировалась в финальную стадию чемпионата мира 2019, лучший результат — групповой этап. Один раз квалифицировалась в финальную стадию чемпионата Европы (2017), лучший результат — групповой этап. Наибольшее количество матчей за сборную сыграла Джемма Фэй — 203 матча, лучший бомбардир сборной — Джули Флитинг (116 мячей). Главный тренер — Педро Мартинес Лоса, назначенный на эту должность в июле 2021 года; действующий капитан сборной — защитник Рейчел Корси.

По состоянию на 9 декабря 2022 года сборная занимает 25-е место в рейтинге женских сборных ФИФА, среди сборных УЕФА — 16-е место.

История 
21 июля 2021 года испаний тренер Педро Мартинес Лоса был назначен на должность главного тренера женской сборной Шотландии. Контракт заключён на три года и вступил в силу с 1 августа 2021 года.

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной для участия в товарищеских матчах против сборной Панамы и сборной Венесуэлы в ноябре 2022 года.

 Игры и голы приведены по состоянию на 15 ноября 2022 года после матча с Венесуэлой:

Тренерский штаб 
.

Главные тренеры 
  Вера Паув (1998—2004)
  Анна Сигнёль (2005—2017)
  Шелли Керр (2017—2020)
  Стюарт Макларен () (2021)
  Педро Мартинес Лоса (2021—)

Примечания

Ссылки 

 

Шотландия
Женский футбол в Шотландии
Женская сборная Шотландии по футболу